Eisen- und Hüttenwerke ist der Name folgender Unternehmen:

 Eisen- und Hüttenwerke AG, ein früherer Name der Stahlwerke Bochum (1926–1947), siehe Stahlwerke Bochum #Aufstieg
 Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Tochterunternehmen von Thyssenkrupp Steel Europe, siehe Thyssenkrupp Steel Europe #Gliederung und Standorte